Onder Vrede van Bazel kan verstaan worden

Vrede van Bazel (1499)
Vrede van Bazel (1795)

Daarnaast is er de:
 Conventie van Bazel van 1989